Kolobar je lahko:

 kolobar - geometrijski lik, ki ga omejujeta različno veliki krožnici
 kolobar (algebra) - algebrska struktura
 kolobarjenje ali kolobar - menjavanje kmetijskih rastlin na določenem zemljišču